Элиаш-Радзиковский () — польская фамилия.

Известные носители 
 Элиаш-Радзиковский, Валери (1841—1905) — польский художник и иллюстратор, историк искусства.
 Элиаш-Радзиковский, Войцех (1814—1904) — польский художник.
 Элиаш-Радзиковский, Владислав (1847—1921)  — польский скульптор.